Amore Bekker, personnalité de la radio sud-africaine, auteur, cérémoniaire et chroniqueuse.
 Balthazar Bekker, philosophe religieux néerlandais (1634-1698)
 Elizabeth Bekker, nom de jeune fille de Betje Wolff, femme de lettres néerlandaise (1738-1804)
 Immanuel Bekker, philologue allemand (1785-1871)
 Georges-Joseph Bekker, philologue allemand, recteur de l'Université de Liège 
Homonymie de patronyme
 Paul Bekker, chef d'orchestre, musicologue et critique musical allemand (1882-1937)